doxa - görög szó
Dóxa Katokopiász - ciprusi labdarúgócsapat
Doxa - svájci óragyár, és ismert óramárka
Doxa tó - Görögország Korinthia prefektúrájában